De Canon EOS 77D is een spiegelreflexcamera met een CMOS-beeldsensor van het APS-C-formaat. De camera werd op 14 februari 2017 door Canon geïntroduceerd. In Japan heeft deze camera de naam EOS 9000D. De camera zou de opvolger zijn van de Canon EOS 760D.

Belangrijkste Kenmerken
Nieuwe functies ten opzichte van de EOS 760D zijn:
 Nieuwe 24.2-megapixel CMOS-sensor met Dual Pixel CMOS AF, in plaats van de Hybride CMOS AF III.
 Dezelfde beeldsensor wordt ook gebruikt in de EOS 800D en de M6.
 45 cross-type AF-punten (19 punten op de 760D).
 DIGIC 7, standaard ISO 100–25600, te verhogen tot 51200
 Snelheid tot 6,0 beelden per seconde.
 Ingebouwde NFC en bluetoothcommunicatie
 Hd-videomodus op 1080p met 60/50 beelden per seconde video 
 Elektronische beeldstabilisatie voor video-opnamen.
 Ingebouwde HDR- en time-lapse-foto-opnamemogelijkheden
 AF-ON-knop uit de gevorderde en (semi)professionele modellen.
 Standaard gebruikt heeft de EOS 77D de standaard-Canongebruikersinterface, maar indien gewenst kan er overgeschakeld worden naar de eenvoudigere gebruikersinterface, zoals deze op de EOS 800D wordt gebruikt
 Te gebruiken met de BR-E1-bluetooth-afstandsbediening

77D